Ta-ming je čínské jméno, které může zmanenat:

 Ta-ming (Che-pej) (大名县), okres v provincii Che-pej 
 Ta-ming (jezero) (大明湖), jezero v provincii Šan-tung
 Ta-ming (palác), císařský palácový komplex dynastie Tchang
 Ta-ming je jméno několika měst:
 Ta-ming (město v Che-peji) (大名镇), sídlo stejnojmenného okresu v provincii Che-pej
 Ta-ming (Vnitřní Mongolsko) (大明镇), v provincii Vnitřní Mongolsko
 Ta-ming (Liao-ning) (大明镇), v provincii Liao-ning
 Ta-ming (Šen-si) (大明镇), v provincii Šen-si

 Ta Ming čili Velká Ming (大明), dynastie Ming, dynastie vládnoucí Číně (říši Ming) v letech 1368–1644

Rozcestníky - místopisné jméno